

Patronyme 

 Alexandre Ginsburg (1936-2002), dissident et poète soviétique ;
 Anton Ginsburg (1930-2002), pianiste russe ;
 Charlotte Ginsburg alias Charlotte Gainsbourg (née en 1971), actrice et chanteuse française ;
 Christian David Ginsburg (1831-1914), érudit britannique ;
 Isaac Ginsburg (1886-1975), ichtyologiste américain ;
 Jekuthiel Ginsburg (1889-1957), historien des mathématiques américain ; 
 Léonard Ginsburg (1927-2009), paléontologue français ;
 Lucien Ginsburg alias Serge Gainsbourg (1928-1991), auteur-compositeur-interprète français ;
 Lucien Ginsburg alias Lulu Gainsbourg (né en 1986), musicien français ;
 Martin D. Ginsburg (1932-2010), expert en droit fiscal américain ;
 Ruth Bader Ginsburg (1933-2020), avocate et membre de la cour suprême des États-Unis ;
 Seymour Ginsburg (1927-2004), informaticien théoricien américain.

Orthographe voisine 
 Sarah Gensburger (née en 1976), sociologue française.

Voir également 
 
 

Patronyme juif